Чемпионат России по греко-римской борьбе 2006 года прошёл в Краснодаре с 20 по 22 января.

Медалисты

Ссылки 
 

Январь 2006 года
2006 год в борьбе
Чемпионаты России в 2006 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Краснодаре
2006 год в Краснодарском крае